

Toponyme 
Poda est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Poda, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Poda, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Poda, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Poda, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
en Serbie
Poda, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.

Patronyme 
 Nicolaus Poda von Neuhaus (1723-1798), un entomologiste autrichien dont l'abréviation habituelle en zoologie est Poda.